Eva Luna peut désigner :
 Eva Luna, un roman d'Isabel Allende paru en 1988 ;
 Eva Luna, une telenovela diffusée en 2010.